Het Campeonato Tocantinense Segunda Divisão is het tweede niveau van het staatskampioenschap voetbal van de Braziliaanse deelstaatTocantins. De competitie werd in 2009 voor het eerst gespeeld. Het format wijzigt geregeld naargelang het aantal teams dat zich inschrijft.

Overzicht
 2009 -  Interporto
 2010 -  Guaraí
 2011 -  Tocantins
 2012 -  Araguaína
 2013 -  Tocantins de Miracema
 2014 -  Guaraí
 2015 -  Tocantins de Miracema
 2016 -  Sparta
 2017 -  Araguaína
 2018 -  Atlético Cerrado
 2019 -  Capital
 2020 -  Gurupi
 2021 -  União Carmolandense
 2022 -  Gurupi

Eeuwige ranglijst

Clubs in het vet spelen in 2022 in de tweede klasse.

Externe links
 FTF Officiële website

Campeonato Tocantinense